Adele Astaire (1896-1981), une actrice, danseuse et chanteuse américaine.
 Fred Astaire (1899-1987), un acteur, danseur et chanteur américain.